Кошлауши — название населённых пунктов:

Россия 
 Кошлауши — село в Вурнарском районе Чувашии.
 Кошлауши — деревня в Красночетайском районе Чувашии.